Isidiella är ett släkte av fjärilar. Isidiella ingår i familjen fransmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fransmalar
Isidiella